Cenzura může být :

 cenzura – kontrola a omezování sdělování informací
 cenzura (Starověký Řím) – majetkový odhad občanů a následné rozdělení občanů do pěti majetkových tříd
 cenzura (římský úřad) – úřad římského cenzora 
 cenzura (psychologie) – osobní schopnost normálně duševně zdravého člověka uplatňovaná vůči sobě samému odlišovat reálný svět od nereálného světa – odlišení mezi neuskutečnitelným a uskutečnitelným
 v psychoanalýze – vnitřní konflikt různých duševních pochodů, vědomých na jedné straně a nevědomých na druhé straně
 cenzura (účetnictví) – přezkoumávání účetních zápisů
 cenzura (školství) – zastaralý výraz pro písemné sdělení střední školy rodičům o špatném prospěchu nebo chování žáka (středoškolského studenta)
 cenzura (církev) – nápravný církevní trest zrušitelný pouze absolucí nebo dispenzí toho, kdo trest uložil
 cenzura v Alžírsku
 Hypotéza kosmické cenzury
 cenzura na internetu
podobné
 produkční kodex
 greenwashing